39-й чемпионат СССР по русским шашкам среди мужчин прошёл в 1979 году в Баку по круговой системе. 

Чемпионом страны стал Виктор Литвинович, второе место занял Михаил Рахунов. На третьем месте Алексей Устинов.

Итоговое положение 

(1 - победа, = - ничья, 0 - поражение)

Ссылки 

 Архив журналов «Шашки» 1980 №3

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Спортивные соревнования в Баку
1979 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
1979 год в Азербайджане
Соревнования по шашкам в Азербайджане